iNES é um emulador capaz de emular jogos do NES em iPods. Também é capaz de emular em outros sistema como em PCs ou smartphones. Existe outros emuladores como esse como IPhoneNes e iDarcNES .

Ligações externas
iNES em iPodLinux
iNES para outros sistemas

Emuladores da Nintendo Entertainment System
IPod